Вилле́р-лез-Орм () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Западный Шатору).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 8 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 397 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini